Квадри́га свято́го Ма́рка () — квадрига из позолоченной бронзы. Хранится в базилике Сан-Марко (Венеция). Является единственным сохранившимся образцом многофигурной конной античной, а именно древнегреческой скульптуры. Создание квадриги приписывают скульптору Лисиппу и датируют IV веком до н. э.

История

XIII—XV века 
Квадрига украшала константинопольский ипподром и была вывезена в Венецию в 1204 году в ходе Четвёртого крестового похода дожем Энрико Дандоло.

Ошейники на шеях лошадей были добавлены в 1204 году, чтобы скрыть места отреза голов:  скульптуры были обезглавлены перед перевозкой в Венецию.

Квадрига была установлена на лоджии базилики Сан-Марко в период правления дожа Реньеро Дзено (1252—1268 годы). Первым документальным свидетельством о появлении этой композиции в Венеции является её изображение на мозаике круглой ниши портала Сант Алипио (святого Алипия Столпника), датируемое 1265 годом. 

Античная квадрига поражала средневековых ценителей мастерством исполнения. В 1364 году Петрарка писал о ней:

Квадрига стала одним из символов города. Так, в 1370 году, когда венецианцы предложили заключить мир с Генуей, генуэзский адмирал Дориа Пьетро ответил, что генуэзцы «не даруют мира, пока не взнуздают коней святого Марка».

Анонимный автор древнерусского «Хождения на Флорентийский собор», проезжавший через Венецию в 1439 году в составе русской церковной делегации, писал о базилике:

Есть в градѣ том цръковь камена святый Марко Еуангелистъ, и столпы в ней морованы, имущи мрамор всякъ цвѣтом; а иконы в ней чюдны, гречин писал мусиею, и до верху видѣти велми чюдно; а внутри рѣзаны святые на мраморѣ велми хитро; а сама велика церковь. А надъ предними дверми изнутри поставлены 4 кони медяны, позлащены, велики, видѣти яко живи, и повѣшены два змия великы убиты.

XVIII—XIX века 
После завоевания Венеции Наполеоном в 1797 году квадрига по указанию императора была вывезена в Париж и установлена на арке на площади Каррузель. Скульптура вернулась на своё место 13 декабря 1815 года при содействии итальянского скульптора Антонио Кановы.

XX век 
Во время Второй мировой войны квадрига была спрятана в городе Доло. В ходе проводившейся в 1970-е годы реставрации собора было принято решение заменить квадригу на лоджии собора точной копией, чтобы спасти бесценный оригинал от растущего разрушения, вызванного загрязнением окружающей среды. В 1982 году оригинал квадриги был помещён в музей базилики, расположенный в верхних помещениях нартекса собора.

См. также 
 Список античных бронз

Примечания

Литература 
 Мария Да Вилла Урбани. Собор Сан Марко. Венеция, 2006. ISBN 88-7666-590-0

Ссылки 
 
 Квадрига святого Марка
 Реконструкция положения квадриги на константинопольском ипподроме 

Скульптуры Венеции
Конные статуи Италии
Античные конные статуи
Скульптуры из позолоченной бронзы
Скульптуры IV века до н. э.
Константинополь
Площадь Святого Марка